Mogols o moghols, persones relacionades amb l'Imperi Mogol (de confessió musulmana) de l'Índia
 Mogols o mongols, poble habitant de Mongòlia (Àsia).
 Moghols (Afganistan), ètnia de l'Afganistan actual.